Palett kan syfta på

 Palett (måleri) – redskap för måleri
 Palett (kosmetik) –  formegyptisk artefakt för tillredning av kosmetika
 Palettkniv – redskap som används för att blanda eller anstryka färg vid måleri

Se även 

 Paletten – Sveriges äldsta aktiva konsttidskrift